

Мертел — місто, штат Міннесота
 Мертел — місто, штат Міссісіпі